Privacy Impact Assessment
gemeente in het Franse departement Pyrénées-Orientales: Pia (Pyrénées-Orientales)
meisjesnaam: Pia (voornaam)
dorp op het eiland Saparua: Pia
Pakistaanse luchtvaartmaatschappij Pakistan International Airlines